lln – codice ISO 639-3 della lingua lele (Ciad)